Матчи группы F чемпионата Европы по баскетболу 2011 прошли с 8 по 12 сентября 2011 года в Вильнюсе на Siemens Arena . В ней приняли участия сборные, занявшие первые три места в группах C и D. Результаты встреч предварительного раунда между собой учитывались в квалификационном раунде. Сборные, занявшие первые четыре места в группе, вышли в плей-офф

Турнирная таблица

Результаты встреч

Первый тур

Второй тур

Третий тур

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2011. Группа E

Ссылки 
 Официальный сайт